Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2018 vond plaats van maandag 19 maart tot en met zaterdag 24 maart 2018 in Zoutelande. Heike Verheul werd voor de tweede keer kampioen.

Plaatsing
Automatisch geplaatst voor de finale waren Vitalia Doumesh (1e in het NK 2017),  Heike Verheul (2e in het NK 2017), Laura Timmerman (3e in het NK 2017) en Ester van Muijen (4e in het NK 2017). Via de halve finale plaatsten zich Denise van Dam, Jacqueline Schouten, Nicole Schouten en Barbara Graas.

Resultaten
Omdat Heike Verheul en Ester van Muijen een gelijk aantal punten hadden behaald werd de einduitslag bepaald na een barrage, die Heike Verheul met 3-1 won. Ook de derde plaats in de einduitslag werd bepaald na een barrage, die Vitalia Doumesh met 3-1 won van Laura Timmerman.

* SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Officiële website
 Finale groep
 Halve finale groep

Dammen in 2018
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere